El Príncipe Pável Nikolayevich Yengalychev (; 25 de marzo de 1864 - 12 de agosto de 1944, Lausana) fue un príncipe y general ruso.

Era miembro de la familia noble Engalychev. Entre 1894 y 1901 fue agregado militar ruso en la Alemania Imperial. Después fue un observador del cuerpo expedicionario alemán durante la Rebelión de los Bóxers en la China Imperial. Fue el último comandante del Distrito Militar de Varsovia y el último Gobernador General de Varsovia antes de que los rusos fueran obligados a retirarse del Krai Privislinsky durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil Rusa apoyó el movimiento blanco, y emigró después de la victoria del Ejército Rojo.

Su esposa fue Marguerite Alexeevna Stenbock-Fermor (1870-1942?, Lausana).

Militares de Rusia del siglo XIX
Generales
Nobles de Rusia del siglo XIX
Príncipes
Gobernadores Generales de Varsovia
Exiliados
Personas de la Rebelión de los Bóxer
Fallecidos en Lausana
Militares de Rusia del siglo XX